Juan Jorge Giha Sr.
 Juan Jorge Giha Jr.